Эпплтон:

 Эплтон, Эдуард Виктор (1892—1965) — английский физик, лауреат Нобелевской премии.
 Эпплтон, Кендра (род. 1995) — австралийская актриса.

См. также 
 Аплтон — город в США, штат Висконсин.
 Аплтон (город, Миннесота)
 Аплтон (тауншип, Миннесота)
 Эппл